Chandelier – album del 2006 dei Plastic Tree
 Chandelier – singolo del 2014 di Sia